Boj puede referirse a:

 el nombre común del género botánico Buxus
 el boj común
 el boj balear
 el nombre común de la planta Euonymus europaeus. Es un falso boj que no pertenece al género Buxus.
 Boj una serie animada Británica e Irlandesa propiedad de CBeebies